«Город обмана» — дебютный студийный альбом певицы Ёлки, выпущенный 3 ноября 2005 года на лейбле 100PRO, также переизданный в 2007 году лейблами 100PRO, «Мистерия звука» и Velvet Music.

Список композиций 

 Бонус-треки

 Бонус-треки (переиздание)

Рецензии 
 — пишет Андрей Никитин на сайте Rap.ru

 — пишет KMnews на сайте «Музыка KM.RU»

Примечания

Ссылки 

Альбомы Ёлки
Альбомы 100Pro
Альбомы лейбла «Мистерия звука»
Альбомы Velvet Music
Дебютные альбомы 2005 года